Bott ist der Familienname folgender Personen:

 Carola Bott (* 1984), deutsche Badmintonspielerin

 Emil Bott († 1908), deutschamerikanischer Landschaftsmaler der Düsseldorfer Schule
 Francis Bott (1904–1998), deutscher Maler
 François Bott (1935–2022), französischer Schriftsteller und Journalist
 Frederik Bott (* 1992), deutscher Schauspieler
 Freimuth Bott (* 1943), deutscher Fußballtorwart

 Gian Casper Bott (* 1960), Schweizer Kunsthistoriker und Kurator
 Günther Bott (* 1944), deutscher Richter
 Heinrich Bott (1896–1973), deutscher Historiker
 Helmuth Bott (1925–1994), deutscher Ingenieur, Hochschullehrer und Firmenvorstand (Porsche)
 Ingo Bott (* 1983), deutscher Strafverteidiger und Schriftsteller
 Jean Joseph Bott (1826–1895), deutscher Geiger und Komponist
 Jochen Bott (1944–2012), deutscher Gastronom
 Johannes Bott (1815–1889), deutscher Kommunalpolitiker, Mitglied des Nassauischen Kommunallandtags 
 Karsten Bott (* 1960), deutscher Künstler 
 Katharina Bott (* 1941), deutsche Kunsthistorikerin
 Markus Bott (* 1962), deutscher Boxer
 Martin Bott (1926–2018), britischer Geologe und Hochschullehrer
 Michael Bott (* 1954), britischer Schauspieler und Dokumentarfilmer
 Mirko Bott (* 1972), deutscher Theaterautor und -regisseur
 Nina Bott (* 1978), deutsche Schauspielerin
 Oli Bott (* 1974), deutscher Jazzmusiker
 Oliver Bott (* 1968), deutscher Medizininformatiker
 Otto Bott (1919–1994), deutscher Ingenieur und Unternehmer.
 Raoul Bott (1923–2005), US-amerikanischer Mathematiker
 Regula Schmidt-Bott (1945–2015), deutsche Politikerin (SPD, Bündnis 90/Die Grünen), MdHB, MdB

 Rudolf Bott (* 1956), deutscher Goldschmied

Bott bezeichnet außerdem:
 Bott (Unternehmen), ein Unternehmen für Betriebs- und Fahrzeugeinrichtungen
 eine Vereinsversammlung, siehe Bot (Schweiz)

Siehe auch:
 BOT
 Botts